Козинка — топоним в России:

Реки:
 Козинка — река в России, приток Орлика.
 Козинка — река в России, приток Оскола.
 Козинка — река в Луганской области Украины, правый приток Белой.
 Козинка — река в Луганской области Украины, левый приток Белой.
 Козинка — река в Киевской области, приток Днепра.
 Козинка — река в Первомайском районе Ярославской области, приток Соти.
 Козинка — река в Большесельском районе Ярославской области, приток Юхоти.
Озёра:
 Козинка — озеро в Ростовской области.
Населённые пункты:

 Козинка — село в Енотаевском районе Астраханской области.
 Козинка — село в Грайворонском районе Белгородской области.
 Козинка — село в Комаричском районе Брянской области.
 Козинка — деревня в Черлакском районе Омской области.
 Козинка — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Козинка — хутор в Морозовском районе Ростовской области.
 Козинка — хутор в Петровском районе Ставропольского края.
 Козинка — посёлок в Сампурском районе Тамбовской области, упразднён в 2000 г.
 Козинка — посёлок в Оленинском районе Тверской области.

См. также 
 Нижняя Козинка